

Presentación previa 
El francés Adrian Mannarino fue el campeón defensor. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición. 

El colombiano Alejandro Falla ganó el título tras derrotar al canadiense Steven Diez en la final por un doble 6-2.

Cabezas de serie 

  'Alejandro Falla (Campeón)
  Jesse Huta Galung (Segunda ronda)
  Martin Klizan (Primera ronda)
  David Goffin (Segunda ronda, retiro)

<ol start="5">
  Denis Kudla ''(Cuartos de final)
  Pere Riba ''(Segunda ronda)
  Peter Polansky ''(Segunda ronda)
  Ruben Bemelmans (Segunda ronda)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Numea 2014